Michael Lerner ist der Name folgender Personen:

* Michael Lerner (Schauspieler) (* 1941), US-amerikanischer Schauspieler
 Michael Lerner (Rabbiner) (* 1943), US-amerikanischer Rabbiner und Publizist